Семи́тские языки́ — семья языков, одна из семей афразийской, или семито-хамитской, макросемьи языков, распространённых на Ближнем Востоке, в Северной и в Восточной Африке, объединяющая несколько крупных языковых семей, связанных отношениями более или менее близкого родства.

Из оставшихся сегодня семитских языков наиболее широко распространены:
 арабский язык (родной для приблизительно 240 млн человек, общее число говорящих — около 300 млн человек; обладает большим количеством диалектов),
 амхарский (25 млн чел.),
 тигринья (9 млн чел.),
 иврит (8 млн чел.),
 ассирийский новоарамейский (1—2 млн чел.),
 мальтийский язык ( чел.).

История 

Согласно распространённой гипотезе, предки носителей протосемитского языка пришли в Переднюю Азию из Африки, где находилась прародина афразийских языков. По мнению семитолога Ю. Заринса, семитские языки возникли на территории кочевого пастушеского комплекса в Аравии, который появился в период осушения климата в конце докерамического неолита на древнем Ближнем Востоке (Глобальное похолодание 6200 лет до н. э.).

На протяжении нескольких тысячелетий семитские племена неоднократно совершали миграции на север, ассимилируя население других областей. В 3-м тысячелетии до н. э. семитские племена заняли Месопотамию и, возможно, населяли области, соответствующие территории нынешней Сирии. Первые семитские имена встречаются в шумерских источниках XXIX века до н. э.

Один из наиболее широко распространённых диалектов протосемитского языка стал называться аккадским — по географическому названию Аккада, столицы Саргоновской империи (2350—2170 до н. э.). Элементы аккадского языка проникали в шумерский. В это же время в смежных регионах доминировали другие семитские языки: в северо-восточной Сирии — эблаитский язык, в южной Сирии — аморитский язык, в Ханаане — ханаанейский язык, на средиземноморском побережье — угаритский язык.

Во 2-м тысячелетии до н. э. и Ассирийское, и Вавилонское царства, основанные аморитами, широко использовали собственные диалекты аккадского. Носители этого языка использовали клинопись, унаследованную от шумеров. Вместе с тем доступно много источников и по западносемитским языкам, чему способствовало их новое изобретение — алфавит (в 1-м тысячелетии до н. э. финикийский алфавит будет положен в основу греческого алфавита). Ранние семитские алфавиты, как и современные, не включают знаков для гласных. К концу 2-го тысячелетия до н. э. появляются также надписи на семитских языках халдеев и сутиев. В ближневосточной системе международных отношений середины 2-го тысячелетия до н. э. языком дипломатической переписки выступала аккадская клинопись, о чём свидетельствует Амарнский архив египетских фараонов.

Позднее роль «лингва франка» во всём регионе Ближнего Востока выполнял арамейский язык, распространившийся в результате ассирийских завоеваний. Особенно его положение усилилось в эпоху правления Ахеменидов (VII—IV века до н. э.), при которых он стал официальным языком империи. 

В начале 1-го тысячелетия до н. э. происходит расширение ареала использования семитских письменностей: финикийская колонизация осваивает берега Средиземного моря, а в Эфиопии появляются первые надписи южноаравийским письмом на языке геэз, относящиеся к государству Дʿмт.

Классификация 

 Восточносемитские языки †
 аккадский язык †
 старовавилонский диалект †
 нововавилонский диалект †
 поздневавилонский диалект †
 староассирийский диалект †
 новоассирийский диалект †
 эблаитский язык †
 Западносемитские языки
 
 
 угаритский язык †
 аморейский язык †
 Ханаанейские языки
 финикийский язык †
 пунический язык †
 моавитский язык †
 эдомитский язык †
 древнееврейский язык †
 иврит
 язык Дейр-Алла
 Самальский язык †
 Староарамейский язык †
 сирийский язык †
 Новоарамейские языки
 западный новоарамейский язык
 туройо
 новомандейский язык
 Северо-восточные новоарамейские языки
 Еврейско-арамейские языки
 Аравийские языки
 Северноаравийские языки †
 доклассический арабский язык †
 классический арабский язык †
 современный стандартный арабский язык
 современные диалекты арабского
 мальтийский язык
 Южносемитские языки
 Южноаравийские эпиграфические (сайхадские) языки''''' † минейский язык †
 сабейский язык †
 катабанский язык †
 аусанский язык † (?)
 хадрамаутский язык †
 Современные южноаравийские языки мехри
 сокотрийский язык
 шехри
 батхари
 харсуси
 хобьот
 Эфиосемитские языки'''''
 северные эфиосемитские языки
 геэз †
 тигринья
 тигре
 дахлик
 южные эфиосемитские языки
 амхарский язык
 аргобба
 сильте
 зай
 гафат †
 соддо

Лингвистическая характеристика

Фонетика 
Для фонетического строя семитских языков характерны следующие особенности:
 три ряда (серии) согласных (звонкие, глухие и эмфатические);
 ограниченное количество гласных и их подчиненная роль;
 развитая система гортанных согласных.

Морфология и лексика 
 Трёхсогласный корень с непостоянным гласным составом;
 наличие двух родов (мужской и женский);
 наличие особого — сопряженного — состояния у имен (см. изафет, идафа);
 в древности глагольная система состоит из перфекта-имперфекта; позднее перфект переосмыслился, как правило, как прошедшее время, имперфект — как будущее (например, в иврите) или настоящее (например, в арабском) время;
 система глагольных пород и словообразовательных моделей;
 общая система местоименных суффиксов;
 общий словарный запас, охватывающий порядка  слов самых различных сфер употребления.

См. также 
 Семитология

Примечания

Литература

Ссылки 
 Семитское (а также афразийское) генеалогическое дерево, представленное А. Ю. Милитарёвым на докладе «Генеалогическая классификация афразийских языков по последним данным» (на конференции, посвящённой 70-летию В. М. Иллич-Свитыча, Москва, 2004; краткие аннотации докладов)
 Семитские языки на сайте Семитология

 
Афразийские языки